El término Terry puede referirse a:

 Terry, un pueblo del condado de Hinds, Misisipi (Estados Unidos); 
 Fernando Belaúnde Terry, presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos: 1963-68 y 1980-85; 
 John Terry, futbolista británico; 
 Terry Fox, atleta y activista canadiense; 
 Terry Gilliam, actor, director e ilustrador estadounidense; 
 Terry Jones, actor británico; 
 Terry Wogan, Radio irlandesa y la cadena de televisión; 
 Terry O'Quinn, actor estadounidense; 
 Terry Pratchett, escritor británico; 
Terry Crews, actor estadounidense; 
 Fernando A. de Terry, S.A., empresa vinícola española dedicada a elaboración del jerez; 
 Arthur Terry, hispanista inglés;
 Terry (perro), actor canino. 
 familia Terry, dinastía de actores de teatro británica;
 Terry, dinosaurio ficticio de la serie Dino Rey; o
 Terry, personaje del manga japonés, Candy Candy.